Grégoire Vallancien
Guy Vallancien